Olaitan ist der Familienname folgender Personen:
 Junior Olaitan (* 2002), beninischer Fußballspieler
 Michael Olaitan (* 1993), nigerianischer Fußballspieler